Plusieurs régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Thianges » :

 Infanterie
 Le régiment de Thianges (1688-1702) 

 Cavalerie
 Le régiment de Thianges cavalerie
 Le régiment de Thianges dragons (1749-1761)
 Le régiment de Thianges dragons (1765-1774)

Homonymie d'unités militaires